Karl hrabě Thun-Hohenstein (24. ledna 1803 Vídeň – 16. ledna 1876 Terst) byl c. k. tajným radou a polním zbrojmistrem.

Rodina 
Jeho otec byl Josef Johann hrabě Thun-Hohenstein (1766–1809), který se v roce 1798 oženil v Praze s Eleonore Fritsch. Karl Thun-Hohenstein se v roce 1833 oženil v Bříství s Johannou von Koller.

Život 
Vstoupil do rakouské armády a v letech 1848–1849 byl povýšen na generálmajora. V roce 1859 byl polním podmaršálem. V roce 1866 v bitvě u Hradce Králové velel II. sboru. V bitvě u Lamače kladl úspěšně odpor. V roce 1867 byl poslán do výslužby. Zemřel v Terstu.

Vyznamenání 
 Vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací
 Řád železné koruny I. třídy s válečnou dekorací 3. třídy

Literatura 
 A. Schmidt-Brentano: Thun und Hohenstein, Karl Gf. von (1803–1876), důstojník. V Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 14, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2015, ISBN 978-3-7001-7794-4, S. 326.

Externí odkazy 
 
 Životopisná data na www.thunweb.com
 Článek k výročí 150 let od bitvy U Hradce Králové

Karl Thun-Hohenstein
Narození 24. ledna
Narození v roce 1803
Narození ve Vídni
Úmrtí 18. ledna
Úmrtí v roce 1876
Úmrtí v Terstu
Muži